La palabra clavo puede referirse a:
 Clavo (objeto) a una barra de metal delgada y puntiaguda, que se inserta en tablas, paredes y tabiques con un martillo;
 Clavo (especia), el capullo seco de la flor del clavero, es empleado como especia.
 El Clavo, película española de 1944 dirigida por Rafael Gil y basada en la novela homónima.
 Santos Clavos, reliquias de los clavos con los que se crucificó a Jesucristo.